TBF steht für:

 Flugplatz Tabiteuea Nord (IATA-Code), Flughafen im Inselstaat Kiribati
 Grumman TBF, US-amerikanischer Torpedobomber
 Thailand Badminton Föderation, siehe Badminton-Assoziation Thailands
 Traditional Bloom Filter, verwendet im Bereich der Datenbanken, siehe Bloomfilter
 Türkiye Basketbol Federasyonu, die Türkische Basketball-Föderation
 Türkiye Bilardo Federasyonu, siehe Türkischer Billardverband
 Bad Friedrichshall Hauptbahnhof (DS100-Code)

tbf steht für:
 Mandara (ozeanische Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung